Flodday peut désigner :
 l'île de Flodday près de Barra dans les Hébrides extérieures en Écosse ;
 l'île de Flodday près de Vatersay dans les Hébrides extérieures en Écosse ;
 l'île de Floddaybeg dans les Hébrides extérieures en Écosse ;
 l'île de Floddaymore dans les Hébrides extérieures en Écosse.

Voir aussi
 Flodda dans les Hébrides extérieures en Écosse.